Петрила:
 Петрила — город в Румынии.
 Петрила Микульчич — новгородский посадник в 1131—1134 гг.
 Петрила (разг.) — человек, хорошо разбирающийся в какой-либо теме, образовано от глагола петрить.